Кадошкинское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Кадошкинском районе Мордовии Российской Федерации.

Административный центр — рабочий посёлок Кадошкино.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 120-З «Об установлении границ муниципальных образований Кадошкинского муниципального района, Кадошкинского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Законом от 12 марта 2009 года, в Кадошкинское городское поселение (рабочий посёлок Кадошкино) было включено упразднённое Высокинское сельское поселение (сельсовет).

В 2011 году была упразднён посёлок Новые Авгуры, входивший в состав городского поселения.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кадошкинского района
Городские поселения Мордовии